Chillicothe peut désigner :

Chillicothe, ville du comté de Peoria, dans l'État de l'Illinois ;
 Chillicothe, petit village du comté de Wapello, dans l'État de l'Iowa ;
 Chillicothe, ville siège du comté de Livingston, dans l'État du Missouri ;
 Chillicothe, ville siège du comté de Ross, dans l'État de l'Ohio ;
 Chillicothe, ville du comté de Hardeman, dans l'État du Texas.

Chillicothe est également l'appellation courante, en anglais, de la tribu Chalahgawtha, qui constituait une des cinq branches de la nation shawnee au , et était le nom de leur village, dans l'actuel État de l'Ohio.

Homonymie de localités aux États-Unis